A família real francesa pertence à Casa d'Orléans, é uma família nobre da França, e foi uma das mais importantes deste país e da parte central da Europa, até o final do século XIX, sendo o duque d'Orleães tradicionalmente bem próximo ao rei francês. Foi a soberana do estado de 1830 a 1848, através de Luís Filipe I, rei dos Franceses.

Após a revolução de julho de 1830, a Casa d'Orleães se tornou a casa reinante na medida em que o monarca Bourbon Carlos X fora substituído por Luís Filipe I, filho de Luís Filipe José, duque d'Orleães. Luís Filipe instituiu uma monarquia constitucional, e foi cognominado Rei dos franceses, não da França e Rei Cidadão. Seu reinado durou até a Revolução francesa de 1848, quando abdicou ao trono e refugiou-se em Inglaterra. Foi o único rei francês da dinastia dos Orleães.

Esta Casa, através do casamento entre o príncipe Gastão de Orléans, conde d'Eu, com D. Isabel de Bragança, princesa imperial do Brasil, filha de Dom Pedro II do Brasil, juntou-se, nesse matrimônio, com a Casa de Bragança.

Mesmo após sua abdicação, muitas "facções" orleanistas permaneceram ativas, apoiando o retorno da Casa d'Orleães ao poder, caso volte a monarquia na França.

Membros da família real francesa 
SAR o príncipe Henrique, Conde de ParisSAR a princesa Micaela, Condessa de Paris (segunda esposa de Henrique)
SAR a princesa Marie Isabelle, Princesa Gudakar de Liechtenstein
SAR o príncipe François, Conde de Clermont
SAR a princesa Blanche
SAR o príncipe Jean, Duque de VendômeSAR a princesa Philomena, Duquesa de Vendôme
SAR o príncipe Gaston
SAR a princesa Antoinette
SAR o príncipe Eudes, Duque de AngoulêmeSAR a princesa Marie-Liesse, Duquesa de Angoulême
SAR a princesa Thérèse
SAR o príncipe Pierre

Restante da família 
SAR a princesa Maria-Theresa, Duquesa de Montpensier (primeira esposa de Henrique)
SAR a princesa Isabela, Condessa de Schönborn-Buchheim (irmã de Henrique)
SAR a princesa Hélène, Condessa Evrard de Limburg Stirum (irmã de Henrique)
SAR a princesa Ana, Duquesa de Calabria (irmã de Henrique)
SAR a princesa Diane, Duquesa de Württemberg (irmã de Henrique)
SAR o príncipe Michael, Conde de Évreux (irmão de Henrique)SAR a princesa Beatriz, Condessa de Évreux
SAR a princesa Clothilde
SAR a princesa Adélaïde
SAR o príncipe Carlos Filipe, Duque de AnjouSAR a princesa Diana, Duquesa de Anjou e Cadaval
SAR a princesa Isabelle
SAR o príncipe François
SAR o príncipe Jacques, Duque de Orléans (irmão de Henrique)SAR a princesa Theresa, Duquesa de Orléans
SAR a princesa Diane
SAR o príncipe Carlos, Duque de ChartresSAR a princesa Ileana, Duquesa de Chartres
SAR o príncipe Felipe, Duque de Valois
SAR a princesa Louise
SAR a princesa Hélène
SAR o príncipe Constantin
SAR a princesa Isabelle
SAR o príncipe Foulques, Duque de Aumale e Conde d'Eu
SAR a princesa Claude
SAR a princesa Chantal
SAR a princesa Marion, Condessa Viúva de La Marche (viúva de Thibaut, irmão de Henrique)
SAR o príncipe Roberto, Conde de La Marche

 
Casa real francesa